Усадьба Лизогубов — утраченный объект культурного наследия в Чернигове.

Описание 
Усадьба сооружена в начале 18 века с северной стороны Глуховского пути на Застриженье. Состояла из главного дома, флигеля, каменицы и сада. Главный дом был сооружен не позже конца 18 века. 

Деревянный, одноэтажный, П-образный в плане дом. Главный фасад симметричный, что подчёркивают два боковых фронтона. Дом располагался на Восточночешской улице (современная улица Александра Молодчего) № 1 — севернее дома офицеров (Дом гражданского губернатора). Дом был поврежден во время Великой Отечественной войны. Не восстанавливался и был разобран в 1987 году.
 
В начале 19 века у владельца усадьбы Андрея Ивановича Лизогуба неоднократно гостевал Т. Г. Шевченко. В этом доме также жил сын Андрея Ивановича Дмитрий Андреевич Лизогуб.

Примечания

Литература 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 401 ЛИЗОГУБІВ  САДИБА

Утраченные здания и сооружения Чернигова
Усадьбы Украины
Литературные места Украины
Здания и сооружения, утраченные в 1987 году
Места, связанные с Тарасом Шевченко